Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Aleksandar Kitinov 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Karim Alami /  Gábor Köves (semifinali)
 Ģirts Dzelde /  Aleksandar Kitinov (finale)

 Mahesh Bhupathi /  Chris Haggard (primo turno)
 Devin Bowen /  Martin Zumpft (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1996